Артамоновка — название населённых пунктов в России:

 Артамоновка — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Артамоновка — деревня в Тукаевском районе Татарстана.